Покровцы — название населённых пунктов:
 Покровцы —  матерчатые платы, которыми покрываются дискос и потир во время литургии византийского обряда.

Россия 
 Покровцы — деревня в Селтинском районе Удмуртии;
 Покровцы — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.

Украина 
 Покровцы — село в Жидачовском районе Львовской области.